Une famille de musiciens :
François Combelle (1880-1953), saxophoniste français, père de :
Alix Combelle, (1912 – 1978), musicien de jazz, saxophoniste, clarinettiste, arrangeur et chef d'orchestre, père de :
Philippe Combelle (de) (1939), batteur de jazz.
 Jean Antoine François Combelle (1774-1813), général d'Empire
Lucien Combelle, écrivain et journaliste français, 1913 - 1995.